Madschlis al-Umma bezeichnet:

 Madschlis al-Umma (Jordanien), die Nationalversammlung von Jordanien
 Madschlis al-Umma (Kuwait), die Nationalversammlung von Kuwait